Большая Кузя — опустевшее село в Чойском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в Каракокшинское сельское поселение. Фактически исчезла, но «в статистическом сборнике она по ошибке числится в списке населенных пунктов»

География 
Село расположено в северной части Республики Алтай, к юго-востоку от Горно-Алтайска, в верховьях реки Кузи, в месте впадения реки Кульбич.

Население 

В 1989 году проживало 23 человека

Инфраструктура 
Во время существования селения было лично-подсобное хозяйство.

На месте селения действовала туристическая усадьба «Русская Кузя».

Транспорт 
Просёлочная дорога с выездом на 7 км гравийной дороги Каракокша — Уймень.

Ссылки 
 Большая Кузя (Республика Алтай) на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Чойского района